Springfield Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Springfield Lake (Halifax), sjö i Nova Scotia, 
 Springfield Lake (Annapolis), sjö i sjö i Nova Scotia,,